AT-3 peut faire référence à :
 AT-3 Sagger, un type de missile antichar soviétique ;
 Aero AT-3, un avion civil polonais :
 AIDC AT-3 Tzu-Chiang, un avion d'entrainement militaire taïwanais.